Хименко Андрій Іванович (1919—1991) — український письменник і поет, член Спілки письменників (посмертно).
 Хименко Григорій Микитович (? — після 1926) — український журналіст та дипломат. Український комісар на Закавказзі (1917).
 Хименко Олег Андрійович — начальник головного управління директорату Міністерства освіти і науки України, заслужений працівник освіти України.

Примітки 

Прізвища на -ко